Il existe de par le monde de nombreux organismes dénommés Leadership Institute. Ils visent généralement à former des leaders politiques, scientifiques, culturelles, industriels, femmes, etc.

On trouve notamment : 
 Le Leadership Institute du parti républicain, lieu de formation de leaders politiques du parti républicain des États-Unis.
 National Public Health Leadership Institute (États-Unis)
 le Natural Resources Leadership Institute
 Texas Women's Leadership Institute
 Great Lakes Fisheries Leadership Institute (GLFLI)
 Peabody academic library leadership institute
 Leadership Institute for a New Century (LINC), un programme de 11 ans américain, destiné à des étudiants de l'Université de l'Iowa

Références

Voir aussi 
 

Homonymie